Sänkesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sänkesjö, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Sänkesjön (Öreryds socken, Småland, 637424-136968), sjö i Gislaveds kommun,  (6,88 ha)
Sänkesjön (Öreryds socken, Småland, 637734-137045), sjö i Gislaveds kommun,  (4,95 ha)

Se även
Sänksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn